è un videogioco arcade del 1995. Spin-off della serie Far East of Eden, è l'unico titolo pubblicato al di fuori del Giappone.

Modalità di gioco 
Ambientato nella mitica Jipang, Kabuki Klash è un picchiaduro a incontri in stile Samurai Shodown con otto personaggi giocanti.

Note

Collegamenti esterni